Дми́трий Смирно́в:
 
 Смирнов, Дмитрий Алексеевич (1882—1944) — российский и советский оперный певец.
 Смирнов, Дмитрий Анатольевич (род. 1952) — российский историк Китая, политолог.
 Смирнов, Дмитрий Артемьевич (1917—1993) — советский поэт.
 Смирнов, Дмитрий Валентинович (род. 1952) — советский и российский композитор, хоровой дирижёр, педагог.
 Смирнов, Дмитрий Генрихович (род. 1958) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Смирнов, Дмитрий Григорьевич (1908—1968) — советский партийный деятель.
 Смирнов, Дмитрий Давыдович (?—?) — русский архитектор.
 
 
 
 Смирнов, Дмитрий Петрович (1898—?) — советский политический деятель.
 Смирнов, Дмитрий Фёдорович (1863—1928) — российский и советский актёр. См. также